Roberto I del Palatinato (1309-1390), elettore Palatino
Roberto II del Palatinato (1325-1398), elettore Palatino
Roberto del Palatinato (1352-1410), elettore Palatino (come Roberto III) e imperatore del Sacro Romano Impero
Roberto del Palatinato (1481-1503), vescovo di Frisinga